Fos (Alta Garona)
 Fos (Hérault)